Die Al Habtoor Tennis Challenge 2015 waren ein Damen-Tennisturnier in Dubai. Das Hartplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2015 und fand vom 9. bis 14. November 2015 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Website
 Turnierplan auf der ITF Homepage

ITF Women’s Circuit 2015
Tennisturnier in Dubai